Xingren bezeichnet:

Xingren (兴仁县), Kreis des Autonomen Bezirks Qianxinan in der chinesischen Provinz Guizhou
Xingren (Danzhai) (兴仁镇), Großgemeinde im Kreis Danzhai in der chinesischen Provinz Guizhou
Xingren (Linshui) (兴仁镇), Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
Xingren (Mingshui) (兴仁镇), Großgemeinde im Kreis Mingshui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Xingren (Shapotou) (兴仁镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shapotou im chinesischen Autonomen Gebiet Ningxia
Xingren (Tongzhou) (兴仁镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
Xingren (An) (兴仁乡), Gemeinde im Kreis An in der chinesischen Provinz Sichuan
Xingren (Xuecheng) (兴仁街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuecheng in der chinesischen Provinz Shandong